Balangka (Padang Bolak Julu), een plaats in Indonesië
Balangka (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië